Aristonectes (буквально с греч.: лучший пловец) — род плезиозавров из семейства эласмозаврид.

История изучения 
Типовой вид — Aristonectes parvidens, который был открыт и наименован учёным по фамилии Кабрера. Останки ящера были обнаружены в геологической формации Пасо дель Сапо (:en:Paso del Sapo Formation) на территории современной Аргентины, а также в чилийской формации Квирикина (:en:Quiriquina Formation) и в антарктической формации Лопез де-Бертодано (:en:Lopez de Bertodano Formation). Учёные также решили, что Morturneria является младшим синонимом Aristonectes, но впоследствии данная гипотеза была опровергнута, и Morturneria была признана отдельным валидным таксоном, чьи отличия от аристонекта не являются онтогенетическими.

Его классификация была неоднозначной с момента открытия до 2003 года, когда учёные во главе с Гаспарини произвели пересмотр систематики плезиозавров и обнаружили, что аристонект наиболее близок к плезиозаврам-эласмозавридам, таким как эласмозавр. Поначалу для аристонекта и ряда других эласмозавров (Tatenectes, Kaiwhekea и Kimmerosaurus) было выделено отдельное семейство, Aristonectidae, но позже в 2014 году Aristonectus был определён в Elasmosauridae, как однозначный эласмозаврид, а семейство Aristonectidae было преобразовано в подсемейство Aristonectinae.

Особенности строения 
Аристонект обладал строением тела, характерным для всех плезиозавров — его четыре конечности превратились в ласты, а маленькая голова сидела на длинной негибкой шее. Строение тела и размеры, скорее всего, позволяли аристонекту выбираться на берег для откладывания яиц.

Классификация 
В настоящее время Aristonectes входит в подсемейство Aristonectinae, в свою очередь входящее в семейство Elasmosauridae. Род включает в себя два вида, Aristonectes parvidens и Aristonectes quiriquinensis. Данная кладограмма от 2016 года показывает их расположение среди остальных эласмозаврид:

Примечания 

Эласмозавриды
Фоссилии из меловых отложений Антарктики
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии из меловых отложений Чили